In 1926/27 werd het zestiende voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Brandenburgse voetbalbond. 

Hertha BSC werd kampioen en plaatste zich zo voor de eindronde om de Duitse landstitel. Als vicekampioen was ook BSC Kickers 1900 geplaatst. De Kickers versloegen Duisburger SpV en verloor dan van SpVgg Fürth. Hertha versloeg VfB Königsberg, Holstein Kiel, SpVgg Fürth en plaatste zich zo voor de finale. Daarin was 1. FC Nürnberg echter te sterk.

SC Union-SC Charlottenburg veranderde de clubnaam in SC Charlottenburg

1. Klasse

Groep A

Groep B

Finale

2. Klasse
Enkel de resulaten van de groep Westkreis zijn bekend gebleven.

Externe links
 fussball-historie 
 Euroleagues

Brandenburgse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1926/27